Příjmení Svojsík nosí více různých osobností:

 Alois Svojsík (1875–1917), cestovatel
 Antonín Benjamin Svojsík (1876–1938), zakladatel československého skautingu
 Gustav Armin Svojsík (1879–1940), operní pěvec
 František Svojsík (1878-1943), český právník